Борзов — російське прізвище. Жіноча форма — Борзова.

Відомі носії 
 Борзов Валерій Пилипович — український спортсмен, дворазовий Олімпійський чемпіон.
 Борзов Іван Іванович — радянський воєначальник, маршал авіації, Герой Радянського Союзу.
 Борзов Микола Олександрович — радянський воєначальник, генерал-лейтенант військ зв'язку.
 Борзов Михайло Васильович — український дерматолог, доктор медичних наук, професор.
 Найк Борзов — російський рок-музикант, співак.
 Борзов Олександр Олександрович — російський географ.
 Борзов Сергій Сергійович — керівник Державного управління справами (ДУС).

 Борзова Ірина Наумівна — український підприємець, політик. Народний депутат України IX скликання.
 Борзова Олена Миколаївна — радянська і російська актриса.